Falcidens är ett släkte av blötdjur som beskrevs av Luitfried von Salvini-Plawen 1968. Falcidens ingår i familjen Chaetodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Falcidens